У цій статті подано список найвідоміших шостих симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 6, op. 68 «Пасторальна»
 Антон Брукнер: Симфонія № 6
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 6, Hob I:6
 Антонін Дворжак: Симфонія № 6, op. 60
 Борис Лятошинський: Симфонія № 6
 Густав Малер: Симфонія № 6 «Tragická»
 Богуслав Мартіну: Симфонія № 6 «Симфонічні фантазії»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 6, KV 43
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 6, op. 111
 Ян Сібеліус: Симфонія № 6, op. 104
 Валентин Сильвестров: Симфонія № 6
 Петро Чайковський: Симфонія № 6, op. 74 «Патетична»
 Альфред Шнітке: Симфонія № 6
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 6, op. 54
 Франц Шуберт: Симфонія № 6, D 589

6